Un déficit es la falta de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier otra cosa. En Wikipedia, el término puede referirse:

 a un déficit alimenticio;
 a un déficit comercial;
 a un déficit de la balanza de pagos;
 a un déficit presupuestario;
 a un déficit de atención con hiperactividad, un trastorno del comportamiento.

También puede referirse:

 a Déficit, la primera película dirigida por Gael García Bernal.